ima više značenja.

 Adenozilkobirno kiselinska sintaza (glutamin-hidrolizujuća), enzim
 Kobirinat a,c-diamidna sintaza, enzim
 CBQR-FM, radio stanica